Арап Бетке () мексички је глумац и модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Мексички глумци